Master and Man – cortometraggio del 1913 diretto da J. Searle Dawley
 Master and Man – film del 1915 diretto da Percy Nash
 Master and Man – film del 1929 diretto da George A. Cooper
 Master and Man – film del 1934 diretto da John Harlow